Буреве́стник — посёлок в Арзамасском районе Нижегородской области. Входит в состав Кирилловского сельсовета. Окружён лесами, есть озеро. Дорога к селу не асфальтирована, в самом селе так же нет асфальтированных дорог.

Население

Примечания 

Населённые пункты Арзамасского района